Nerk'in Getashen är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Jerevan. Nerk'in Getashen ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Nerk'in Getashen är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Armaghan Lerr,  meter över havet,  km sydväst om Nerk'in Getashen. Närmaste större samhälle är Martuni,  km öster om Nerk'in Getashen. 

Trakten runt Nerk'in Getashen består i huvudsak av gräsmarker. Runt Nerk'in Getashen är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik